Le Bœuf écorché, tableau de Rembrandt (1655)
Le Bœuf écorché, tableau de Chaïm Soutine (1925)
Le Bœuf écorché, tableau de Marc Chagall (1947)